Onchocerca är ett släkte av rundmaskar. Onchocerca ingår i familjen Onchocercidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Onchocerca